Le nom Luyk est dérivé du nom de baptême .

Il peut se décliner:
avec -ck au lieu de -k
avec un suffixe génitif -s
avec un suffixe contracté -x ou -kx au lieu de -ks

variantes 
Leuyckx, 
Luuk, Luc, Lucq, Luk, Luks, Luque, Luck, Luckx, Lux, Lueck
Luxque, 
Leugs (frison)
Leuk, Leuck, Leuckx, Leux, Leuxe
Luynckx
Leiyckx

Patronyme 
 Christian Luycks (1623-1670), peintre flamand
 Peter Luykx, homme politique belge

Patronyme flamand